Левінзон — прізвище єврейського походження. Відомі носії:
 Іцхак Бер-Левінзон (1788–1860) — єврейській письменник і педагог.
 Левінзон Гаврило Олександрович (нар. 1935, Харків) — письменник.
 Левінзон Давид Іделійович (1935, м. Шаргород, Вінницька обл.) — фахівець у галузі фізики напівпровідників і діелектриків. Доктор техничних наук (1983), професор (1986).
 Левінзон Йосип Ізраїлевич (1934, Харків — 2021, Санкт-Петербург) — радянський і російський віолончеліст і педагог, з 1967 р. — учасник Квартету імені Танєєва.
 Левінзон Михайло Львович (1901 — розстріляний 1938, Київ) — радянський партійний діяч.
 Левінзон Яніслав Йосипович (нар. 1954) — український та ізраїльський сатирик, актор, один з учасників команди КВК Одеського державного університету «Одеські джентльмени»; народний артист Ізраїлю.

Див. також 
 Левінсон
Єврейські прізвища